

Brindisi peut désigner :

Patronymes 
 Margaritus de Brindisi (1149-1197), amiral du royaume de Sicile ;
 Saint Laurent de Brindisi (1559-1619), prêtre et docteur de l'Église ;
 Miguel Brindisi (né en 1950), footballeur international argentin ;
 Bruno Brindisi (né en 1964), dessinateur de bande dessinée italien ;
 Anthony Brindisi (né en 1978), homme politique américain.

Toponymes 
 Brindisi, ville de la province de Brindisi dans les Pouilles en Italie et plusieurs lieux ou structures locaux : le club de football Città di Brindisi, l'aéroport de Brindisi, la cathédrale de Brindisi.

Divers 
 La malvasia nera di Brindisi, un cépage italien de raisins noirs ;
 The Death of the Bishop of Brindisi (1963), opéra de Gian Carlo Menotti.

Nom commun 
 Un brindisi (de l'italien brindare  : trinquer) est un air à boire - ou toast - que l'on trouve principalement dans l'opéra. Le plus célèbre est Libiamo ne'lieti calici dans La traviata de Giuseppe Verdi.

Homonymie de patronyme